Oenopota gouldii är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1882.  Oenopota gouldii ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
gouldii